Кайна:

 Кайна () — коммуна в Германии.
 Ка́йна — алгонкиноязычное индейское племя в Канаде.
 Кайна — женская профессия в мусульманских странах.

См. также 
 Кайны — степень родства в Центральной Азии